Râul Bolovanul se poate referi la:

 Râul Bolovanul, Râșcuța
 Râul Bolovanul, Olt
 Râul Bolovanul, Budac

Vezi și 
 Râul Bolovăniș (dezambiguizare)

 Bolovani, sat în județul Dâmbovița, România

Toponime românești